Gamedze ist der Familienname folgender Personen:

 Asher Gamedze, südafrikanischer Jazzmusiker und Sozialwissenschaftler
 Jerry Gamedze (* 1970), eswatinischer Fußballspieler
 Menzi Gamedze (* 1975), eswatinischer Fußballspieler
 Mpumelelo Gamedze (* 1979), eswatinischer Fußballspieler
 Sabelo Gamedze, eswatinischer Fußballspieler
 Sibonginkosi Gamedze (* 1993), eswatinischer Fußballspieler
 Simphiwe Gamedze, eswatinischer Fußballspieler